Адамс, Генри (1813—1877) — английский конхиолог.
 Адамс, Генри Брукс (1838—1918) — американский писатель и историк.
 Адамс, Генри Картер (1851—1921) — американский экономист.